Кислово́дський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Кисловодськ.

 Кисловодський провулок — провулок у місті Київ.
 Кисловодський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки